Колонија ел Еспинал има више значења:

 Колонија ел Еспинал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Колонија ел Еспинал (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику